Вигін — простора вільна ділянка біля села або в селі, куди виганяють пастися худобу, птицю.

 Вигін — село в Рівненському районі Рівненської області
 Вигін — вулиця у Львові

Примітки